Benjamin Franklin Butler (1795-1858), procuratore generale statunitense
 Benjamin Franklin Butler (1818-1893), figura politica statunitense